Kníže z Fu () byl čínský aristokratický titul udělovaný zpravidla příbuzným panujícího císaře, obvykle synům.

Titul knížete, wang (v případě nezávislých vládců překládaný jako král) byl po císaři (chuang-ti) nejvyšším aristokratickým čínským titulem.

Kníže z Fu v říši Pozdní Liang 
Ču Jou-čang (), kníže z Fu od 907, pátý syn císaře Ču Wena.

Knížata z Fu v říši Ming 
 Ču Čchang-sün (, 1586–1641), kníže z Fu od 1601, syn císaře Wan-liho;
 Ču Jou-sung (, 1607–1646), kníže z Fu od 1643, císař Jižní Ming 1644–1645, syn předešlého.

Reference 

Čínská knížata